Raimondo I di Baux – 4º signore di Les Baux
 Raimondo I di Tolosa – conte di Quercy, di Rouergue e di Tolosa